Femminamorta ima više značenja:
 Femminamorta, Brindisi
 Femminamorta, Pistoia